Le tournoi de Düsseldorf est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 9 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Dusseldorf